The Boy Who Harnessed the Wind steht für:

 The Boy Who Harnessed the Wind, Originaltitel des Buchs Der Junge, der den Wind einfing: Eine afrikanische Heldengeschichte von William Kamkwamba und Bryan Mealer 
 The Boy Who Harnessed the Wind, Originaltitel des Films Der Junge, der den Wind einfing, ein darauf basierendes Filmdrama von Chiwetel Ejiofor aus dem Jahr 2019